Le Remplaçant est le titre de deux œuvres artistiques :
 Le Remplaçant, nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1883 ;
 Le Remplaçant (Training Day), vingtième épisode de la saison 7 de The Office diffusé en 2011 ;
 Le Remplaçant (The Substitute), émission de caméra cachée américaine diffusée à partir de  2019 ;
 Le Remplaçant, série télévisée française, diffusée depuis 2021.

Homonymie